Świętowit – bóstwo Słowian połabskich
 Hotel Światowit w Łodzi
 Myszkowska Fabryka Naczyń Emaliowanych „Światowit” SA – przedsiębiorstwo, spółka akcyjna

Zobacz też 
 Światowid
 Myszków Światowit